Casa Civil (Portugal) — serviço de consulta, de análise, de informação e de apoio técnico ao Presidente da República Portuguesa e à Primeira-dama
 Casa Civil (Brasil) — órgão diretamente ligado ao chefe do poder executivo
 Casa Civil (Distrito Federal)
 Casa Civil (São Paulo)

Ver também 
 Casa do Cível

Desambiguações de política